Cette page présente la liste des transferts et mouvements de personnels de la NBA durant la saison 2017-2018.

Retraites

Encadrement

Entraîneurs

Pendant la saison

Manager Général

Avant saison

Pendant la saison

Joueurs

Échanges

Agents libres 

 Note: * : option du joueur - ** : option de l'équipe - *** : option terminale - **** : Two-way contract converti en contrat à plein temps - RFA : Agent libre restreint

Joueurs libérés 

† Two-way contract

Joueurs partis à l'étranger

Joueurs non retenus 
Tous les joueurs non retenus dans l'équipe après les camps d’entraînements.

Draft

Premier tour

Deuxième tour

Draft précédentes

Two-way contrats 
Selon les règles de la NBA, les équipes sont autorisées à avoir deux "two-way contrats" sur leur liste à tout moment donné, en plus de leur liste de saison régulière de 15 joueurs. Un joueur qui a un "two-way contrats" fournit des services principalement à l'équipe de G-League affiliée à l'équipe NBA, mais peut passer jusqu'à 45 jours avec l'équipe mère NBA. Seuls les joueurs ayant moins de quatre années d'expérience de NBA peuvent signer des "two-way contrats", ce qui peut être pour une ou deux saisons. Les équipes ont la possibilité de convertir un "two-way contrats" en contrat NBA régulier et à salaire minimum, auquel cas le joueur devient membre régulier de l'équipe mère NBA. Les "two-way contrats" ne sont pas admissibles aux listes des effectifs en playoffs, de sorte qu'une équipe doit convertir tous les joueurs sous un "two-way contrat" qu'il veut utiliser dans les playoffs. Les "two-way contrats" doivent être signés avant le .

Notes et références 

Saison NBA 2017-2018